Châteaufort (Alpes-de-Haute-Provence)
Châteaufort (Yvelines)